Fikensolt steht für:
 Fikensolt, Ortsteil von Westerstede, Niedersachsen
 Schloss Fikensolt
 Fikensolt (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht